HMS „Jupiter” – nazwa noszona przez sześć okrętów brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od Jowisza, boga nieba i burzy w mitologii rzymskiej:
  – 50-działowy okręt liniowy czwartej rangi (fourth-rate) zwodowany w 1778, rozbity w 1808.
  – 50-działowy okręt liniowy czwartej rangi (fourth-rate) zwodowany w 1813, od 1837 transportowiec, od 1846 hulk węglowy, rozebrany w 1870.
 HMS „Jupiter” – hulk węglowy od 1869; uprzednio 44-działowa fregata  zwodowana w 1833; rozebrany w 1883.
  – pancernik typu Majestic zwodowany w 1895, złomowany w 1920.
  – niszczyciel typu J zwodowany w 1938, zatopiony na minie podczas bitwy na Morzu Jawajskim w 1942.
  – fregata typu Leander zwodowana w 1967, sprzedana na złom w 1997.

Przypisy 

Jupiter